Дормидо́нт Григо́рьевич Григо́рьев (1789—1856, Москва) — русский архитектор, мастер московского ампира.

Биография 
Родился крепостным. Предположительно, как и старший брат, А. Г. Григорьев, был приписан к Васильевской слободе Козловского округа Тамбовской губернии. В 1807 году получил вольную. С 1 марта 1809 года значился архитекторским помощником и каменных дел мастером Вдовьего дома при московском Опекунском совете; работал под руководством И. Д. Жилярди. В 1813 году был определён в Комиссию о строении Москвы, где стал одним из активных участников восстановления города после пожара 1812 года. Вёл надзор за строительством общественных зданий, в частности, совместно с Доменико Жилярди восстанавливал главное здание Московского университета. В июне 1819 года назначен университетским архитектором. На этой должности возвёл ряд корпусов, входящих в комплекс большого «университетского двора», внёс изменения в оформление фасадов главного здания университета, оформил ряд интерьеров. Также по его проектам были построены здание университетской аптеки на Моховой улице, пансион на Тверской улице и один из корпусов университетской типографии на Большой Дмитровке, 34. Работал университетским архитектором до 1832 года. К 1828 году относят строительство Д. Г. Григорьевым колокольни Преображенской церкви в селе Сивкове под Можайском. С 1833 года состоял младшим архитектором Воспитательного дома. В 1849 году был переведён в штат Опекунского совета.

Семья 
 А. Г. Григорьев (1782—1868) — брат, российский архитектор, мастер московского ампира.
 Н. Д. Григорьев (1819—1868) — сын, костромской, затем московский губернский архитектор.

Примечания

Литература 
 
 
 

Архитекторы Москвы
Архитекторы Российской империи